

Localidades

Saint-Loup (Allier)
Saint-Loup (Charente-Maritime)
Saint-Loup (Creuse)
Saint-Loup (Jura)
Saint-Loup (Loir-et-Cher)
Saint-Loup (Mancha)
Saint-Loup (Nièvre)
Saint-Loup (Ródano)
Saint-Loup (Tarn-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos